Кальеро () — имя собственное; распространено в виде фамилий.
 Кальеро, Джованни (11 января 1838 — 28 февраля 1926) — итальянский куриальный кардинал, ватиканский дипломат и салезианец.
 Кальеро, Франческо Алессандро (26 ноября 1875 год — 22 октября 1935 года) — католический прелат, священник, миссионер, апостольский префект Иринги.

См. также 
 Кальери